Il singolare del torneo di tennis Parioli Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Francisco Roig 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Bart Wuyts (primo turno)
 Claudio Pistolesi (quarti di finale)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Markus Naewie (primo turno)

 Franco Davín (Campione)
 Francisco Roig (finale)
 Marcos Górriz (primo turno)
 Martin Střelba (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1992